Ужинец:

 Ужинец — деревня в Берёзовском сельсовете Калинковичского района Гомельской области Беларуси.
 Ужинец — село, входит в Подгаецкий сельский совет Млиновского района Ровненской области Украины.